USS Sacramento ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de los Estados Unidos. El primero, por el río Sacramento, el segundo, por Sacramento, (California) y el tercero por ambos.

 El primer  fue una balandra botada en 1862, que naufragó en 1867.
 El segundo  fue un cañonero dado de alta en 1914, y dado de baja en 1946.
 El tercer  fue un buque rápido de apoyo, líder de su clase dado de alta en 1964 y de baja en 2004.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos